«Правдивая история о трёх поросятах» — анимационный фильм, снятый в 2008 году режиссёром Константином Бронзитом по сказке Джона Чесшки и иллюстрациям Лейн Смит. Проект «Современные сказки мира».

Сюжет 
Фильм начинается с того, что голос за кадром произносит: «Все знают историю про трёх поросят. Или, по крайней мере, думают, что знают».
Затем появляется сам рассказчик — Александр Волк, предлагающий называть его просто: Саша. Так начинается альтернативная история известной сказки, герой которой изо всех сил пытается оправдаться и вызвать сочувствие.

В основе сюжета — попытка Волка одолжить у соседей немного сахара для пирога. Соседи же его — одни поросята. Только живут они в разных домах: у первого избушка из соломы, у второго — из веток, у третьего — из кирпича. И если «знакомство» обитателей ветхих лачуг с Волком заканчивается плачевно для них, то визит к третьему соседу оборачивается печальным финалом уже для самого Волка — он попадает за решётку.

Создатели фильма 
 Режиссёр — Константин Бронзит
 Автор сценария и продюсер — Ирина Марголина
 Композитор — Крис Томас Кинг
 Звукорежиссёр — Владимир Голоунин
 Монтажёр — Сергей Глезин
 Роль озвучил — Анатолий Петров
 Раскадровка — Екатерина Салабай
 Аниматор — Алексей Пичужин
 Художники — Анна Миронова, Лидия Бабушкина
 Звук — Мария Баринова, Екатерина Виноградова, Леонид Магергут
 Исполнительный продюсер — Александр Боярский

Фестивали 
Фильм участвовал в кино- и анимационных фестивалях

 Фестиваль отечественного кино «Московская премьера» (2008)
 Фестиваль российского кино «Окно в Европу» в Выборге (2008)
 Кинопремия «Ника» (2009)
 Международный анимационный фестиваль в Тегеране (2009)
 Фестиваль русского кино в Лондоне (2009)
 Международный фестиваль документального и анимационного кино в Лейпциге (2009)
 Кинопремия «Золотой орёл» (2009)
 Международный кинофестиваль в Мекснесе (Марокко) (2011)

Награды 
 2009 — премия «Ника» за лучший анимационный фильм
 2010 — премия «Золотой орёл» за лучший анимационный фильм

Примечания

Ссылки 
 «Правдивая история о трёх поросятах» 
 Официальный сайт кинопремии «Золотой орёл»
 Официальный сайт кинопремии «Ника»

Мультфильмы России 2008 года
Мультфильмы Константина Бронзита
Кинопародии России
Короткометражные мультфильмы России 2000-х годов